Tidyman ist der Familienname von:
 Ernest Tidyman (1928–1984), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 John H. Tidyman (* 1949), US-amerikanischer Autor und Journalist

Tidyman ist auch:
 Tidyman (Symbol), ein international bekanntes Piktogramm